Deo Patriae Academiae (gedenkraam)
 Deo Patriae Academiae (vaandel)